Иван Иванович Николаев:
 Николаев, Иван Иванович (1893—1964) — советский специалист в области железнодорожного транспорта.
 Николаев, Иван Иванович (1911—1992) — советский гидробиолог.
 Николаев, Иван Иванович (1946—2011) — советский футболист и тренер по баскетболу, советский и российский футбольный тренер.